Název Arda má více významů:
 Arda (přítok Marice) – bulharská řeka 
 Arda (přítok Pádu) – italská řeka
 Arda (Středozem) – fiktivní svět stvořený v knize Silmarillion J. R. R. Tolkiena